Мартин-де-Ельтес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 63,24 км². Население — 458 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки